Чемпионат Германии по футболу 1970/1971

 Чемпионат ГДР по футболу 1970/1971 — сезон 1970/1971 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1970/1971 — сезон 1970/1971 западногерманской Бундеслиги.